Вернацца — небольшой город в Италии.
 Вернацца, Паоло — английский футболист.